Tałty – polska wieś w województwie warmińsko-mazurskim
 Tałty – mazurskie jezioro polodowcowe
 Talty – miasto w USA, w stanie Teksas